Лапу-Лапу () — город на Филиппинах, на территории региона Центральные Висайи. Входит в состав провинции Себу. Является частью городской агломерации Себу.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1730 году монахами-августинцами и первоначально называлось Опон (Opon). Статус города Лапу-Лапу получил в 1961 году. Тогда же город получил своё современное название, которое связано с именем Лапу-Лапу, вождя острова Мактан, национального героя Филиппин.

Географическое положение 
Лапу-Лапу занимает большую часть острова Мактан, а также часть островов соседнего . Город находится на расстоянии приблизительно 575 километров к юго-востоку от столицы страны Манилы, на высоте 4 метров над уровнем моря.
С основной частью агломерации Себу город связан посредством мостов  и .

Население 
По данным официальной переписи 2007 года численность населения составляла 279 166 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
В городе расположен  (IATA: CEB, ICAO: RPVM), а также  ВВС Филиппин.

Административное деление 
Территория города административно подразделяется на 30 барангаев:

Примечания 

Города Филиппин
Города, названные в честь людей